Lista największych stadionów piłkarskich – lista stadionów piłkarskich, których pojemność liczy co najmniej 40 tys. widzów (jest to minimalna pojemność, która pozwala na rozgrywanie finałowych meczów mistrzostw świata). Uwzględniono w niej wszystkie stadiony, na których swoje mecze rozgrywają kluby lub drużyny narodowe.

Lista zawiera stadiony, na których rozgrywa się jedynie mecze piłki nożnej, oraz stadiony, na których, oprócz spotkań piłkarskich, mają miejsce rozgrywki innych dyscyplin. Niektóre z przedstawionych obiektów wykorzystywane są jedynie podczas specjalnych meczów, na które przybywa znacznie więcej kibiców niż na co dzień, np. derby lokalne lub spotkania pucharowe.

Największym piłkarskim stadionem na świecie jest Salt Lake Stadium w indyjskiej Kolkacie. Stadion im. 1 Maja w Pjongjangu w Korei Północnej jest największym stadionem na świecie. Jego pojemność to 150 tys. widzów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 20 Największych Stadionów Świata wg Stadiony.net
 The 10 Biggest Football (or Soccer) Stadiums in the World listed by TheOffside.com
 The 10 Largest Football Stadiums in the World listed by SoccerLens.com
 
 Top 10 World’s Largest Sports Stadiums listed by TheWondrous.com
 Top Ten Biggest Sports Stadiums in the World listed by Top10Land.com

Piłka nożna